Le ministère du Commerce, de l’industrie et des petites et moyennes entreprises est un ministère guinéen dont le ministre est Louopou Lamah.

Titulaires depuis 2010

Références 

Guinée
Commerce